Францоз Карл Эмиль (; 25 октября 1848, Чортков — 28 января 1904, Берлин) — австрийский ,  и , родом из Галиции.

Биография 
Из состоятельной еврейской семьи — его отец Генрих Францоз (1808—1858) был врачом, дед — фабрикантом. Учился некоторое время в школе при монастыре доминиканцев в Чорткове.

С 1858 года жил в Черновцах, учился в Вене и Граце, с 1877 г. — в Вене, редактор "Neue Illustrierte Zeitung", журнала "Deutsche Dichtung", с 1877 года — юридический консультант еврейской общины Вены, с 1886 г. — в Берлине.

Стихи, рассказы и повести преимущественно о жизни крестьян.

Роман Францоза "Ein Kampf um Recht" («Борьба за право», 1882) посвящен тяжелой жизни гуцулов в 19 веке и борьбе против социальных притеснений.

В статье "Die Kleinrussen und ihr Sänger" (1877) и других, впоследствии помещенных в книге "Vom Don zur Donau" («От Дона до Дуная», 1878), Францоз дал высокую оценку поэзии Шевченко, впервые высказал мысль об универсальности его таланта.

Дал общий обзор малорусской литературы "Die Literatur der Kleinrussen" (второе изд. «От Дона до Дуная», 1889) до 1880-х гг.

Память 
 30 апреля 2017 года на Рыночной площади Чорткова открыт Памятник Карлу-Эмиль Францозу авторства Романа Вильгушинского.

Переводы на украинском языке 
 Тарас Шевченко. // Мировая величие Шевченко. — Т. 3. — К., 1964.
 За правду. — Ужгород, 1982.
 Францоз К. Е. Ucrainica: культурологические очерки / сост., пер. с нем., предисловие и комментарий Петра Рыхло. — Черновцы: Книги-ХХІ, 2010. — 292 с.

Примечания

Литература 
 Энциклопедия украиноведения : Словарная часть : [в 11 т.] / Научное общество имени Шевченко ; гол. ред. проф., д-р Владимир Кубийович. — Париж ; Нью-Йорк : Молодая жизнь ; Львов ; Киев : Глобус, 1955-2003.
 "Б. Головин, Н. Ониськів, Я. Чорпита". Францоз Карл Эмиль // Тернопольский энциклопедический словарь : в 4 т. / редкол.: Г. Яворский и др. — Тернополь : Издательско-полиграфический комбинат «Збруч», 2008. — Т. 3 : П — Я. — С. 532. — ISBN 978-966-528-279-2.
 "Рыхло П." Карл Эмиль Францоз и украинский мир // Вопросы литературоведения: научный сборник. — Черновцы, 2002.- Вып. 8. — С. 17-27.
 "Рыхло П." Карл Эмиль Францоз и основание университета в Черновцах // Мини-космос Буковины. Культурные достижения региона: матер. междунар. наук. конф., присвяч. 130-летию Чернів. университета (3-4 октября 2005). = Minikosmos Bukowina. Kulturleistungen eines Landstriches.– Черновцы, 2006. — С. 58-66.
 "Рыхло П." Карл Эмиль Францоз. Мир человечности в чистом виде // Путь длиной в два века: праздничное издание к 200-летнему юбилею создания Черновицкой общеобразовательной школы № 1 (1808-2008). — Черновцы, 2008. — С. 23-24.
 "Рыхло П." Украинский меридиан Карла Эмиля Францоза // Францоз К. Е. UCRAINICA: культурологические очерки / пер. с нем., предисловие и комментарий Петра Рыхло.- Черновцы, 2010.- С. 7-17.

Ссылки 

 Василь Махно: Францоз из Черткова, «Историческая правда»
 Степаненко Александр. Карл Эмиль Францоз: долгая дорога возвращения к родному Черткова

Литература

Книги 
 Oskar Ansull: Zweigeist Karl Emil Franzos. Ein Lesebuch von Oskar Ansull. Potsdamer Bibliothek, Deutsches Kulturforum östliches Europa 2005, ISBN 3-936168-21-0 (mit beigelegter CD der Rundfunksendung (NDR) von Oskar Ansull „Ein bunter Flecken am Kaftan“).
 Petra Ernst (Hrsg.): Karl Emil Franzos. Schriftsteller zwischen den Kulturen (= Schriften des Centrums für Jüdische Studien. Bd. 12). Studien-Verlag, Innsbruck 2007, ISBN 978-3-7065-4397-2.
 Gabriele von Glasenapp: Aus der Judengasse. Zur Entstehung und Ausprägung deutschsprachiger Ghettoliteratur im 19. Jahrhundert. Niemeyer, Tübingen 1996, ISBN 3-484-65111-3 (zugl. Dissertation, TH Aachen 1994).
 Günther A. Höfler: Psychoanalyse und Entwicklungsroman. Dargestellt an Karl Emil Franzos „Der Pojaz“ (= Veröffentlichungen des Südostdeutschen Kulturwerkes. Reihe B, Bd. 47). Verlag des Südostdeutschen Kulturwerks, München 1987, ISBN 3-88356-049-9.
 Sybille Hubach: Galizische Träume. Die jüdischen Erzählungen des Karl Emil Franzos (= Stuttgarter Arbeiten zur Germanistik. Bd. 157). Akademischer Verlag Heinz, Stuttgart 1986, ISBN 3-88099-161-8.
 Geneviève Humbert: Karl Emil Franzos (1848–1904). Peintre des confins orientaux de l’empire des Habsbourg (= Maison des Sciences de l'Homme de Strasbourg. Bd. 13). Presses Universitaires, Strasbourg 1993, ISBN 2-86820-111-3.
 Dieter Kessler: Ich bin vielleicht kein genügend moderner Mensch. Notizen zu Karl Emil Franzos (1848–1904) (= Veröffentlichungen des Südostdeutschen Kulturwerkes. Reihe D, Bd. 14). Verlag des Südostdeutschen Kulturwerks, München 1984, ISBN 3-88356-033-2.
 Anna-Dorothea Ludewig (Hrsg.): Spuren eines Europäers. Karl Emil Franzos als Mittler zwischen den Kulturen. Olms, Hildesheim 2008, ISBN 978-3-487-13468-0.
 Anna-Dorothea Ludewig: Zwischen Czernowitz und Berlin. Deutsch-jüdische Identitätskonstruktionen im Leben und Werk von Karl Emil Franzos (1847–1904) (= Haskala. Bd. 37). Olms, Hildesheim/Zürich/New York 2008, ISBN 978-3-487-13702-5 (zugleich Dissertation an der Univ. Potsdam; laut Moses-Mendelsohn-Zentrum die erste wissenschaftliche Biographie über Franzos.) GoogleBooks
 Fred Sommer: „Halb-Asien“. German nationalism and the Eastern European works of Emil Franzos (= Stuttgarter Arbeiten zur Germanistik. Bd. 145). Akademischer Verlag Heinz, Stuttgart 1984, ISBN 3-88099-149-9.
 Carl Steiner: Karl Emil Franzos. 1848–1904. Emancipator and assimilationist (= North American studies in nineteenth-century German literature. Bd. 5). Lang Verlag, New York 1990, ISBN 0-8204-1256-2.
 Andrea Wodenegg: Das Bild der Juden Osteuropas. Ein Beitrag zur komparatistischen Imagologie an Textbeispielen von Karl Emil Franzos und Leopold von Sacher-Masoch (= Europäische Hochschulschriften. Reihe 1, Bd. 927). Lang, Frankfurt am Main 1987, ISBN 3-8204-8808-1.
 Herwig Würtz (Hrsg.): Karl Emil Franzos (1848–1901). Der Dichter Galiziens; zum 150. Geburtstag. Stadtbibliothek, Wien 1998 (Katalog der gleichnamigen Ausstellung Oktober 1998 bis Januar 1999 im Wiener Rathaus).

Статьи 
 Jan-Frederik Bandel. Der enttäuschte Assimilant. Der erste deutsch-jüdische Bestseller: Vor hundert Jahren erschien Karl Emil Franzos' Ghettoroman «Der Pojaz». // Jüdische Allgemeine Zeitung vom 30. Juni 2005.
 Heinrich Benedikt. Kronprinz Rudolf und Karl Emil Franzos. // Österreich in Geschichte und Literatur. — 16 (1972). — S. 306—319.
 Roland Berbig. Von Halb-Asien ins europäische Menschenleben. Karl Emil Franzos und Paul Heyse. // Boccaccio und die Folgen. Fontane, Storm, Keller, Ebner-Eschenbach und die Novellenkunst des 19. Jahrhunderts. (= Fontaneana. Bd. 4). / Hrsg.: Hugo Aust, Hubertus Fischer. — Frühjahrstagung der Theodor Fontane Gesellschaft e. V. Mai 2004 in Neuruppin. Königshausen & Neumann, Würzburg 2006. — S. 135—153. — ISBN 3-8260-3458-9
 Andrei Corbea Hoișie. Kein «Bukowiner Poet». Karl Emil Franzos. // Zwischenwelt. Zeitschrift für Kultur des Exils und des Widerstands, Jg. 17 (2000), Heft 2, S. 23—25. 
 Berliner Hefte zur Geschichte des literarischen Lebens. — Bd. 6 (2004),  (online, mit Schwerpunktthema Karl Emil Franzos)
 Ludwig Geiger. K. E. Franzos. // Jahrbuch für jüdische Geschichte und Literatur 11 (1908). — S. 176—229 (online), ebenfalls in: Die Deutsche Literatur und die Juden (Kap. 12 online)
 
 Alfred Klaar. Karl Emil Franzos. // Biographisches Jahrbuch, Bd. 10 (1907).
 Margarita Pazi. Karl Emil Franzos' Assimilationsvorstellung und Assimilationserfahrung. // Conditio Judaica. Judentum, Antisemitismus und deutschsprachige Literatur vom 18. Jahrhundert bis zum ersten Weltkrieg; interdisziplinäres Symposium der Werner-Reimers-Stiftung. / Hrsg.: Hans Otto Horch. — Bd. 2. — Tübingen: Niemeyer, 1989. — S. 218—233. — ISBN 3-484-10622-0

Немецкие писатели XIX века
Немецкие писатели XX века